Brocton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Brocton, Staffordshire, ort i England, 
 Brocton, Cornwall, ort i England,

USA 

 Brocton (ort i USA, Illinois), Edgar County, 
 Brocton (ort i USA, New York), Chautauqua County, 

Robotskapade USAförgreningar